Plaats in Indonesië
 Sumberwuluh (Candipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sumberwuluh (Dawar Blandong), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java